
Хюмашах (, ) — турецкое женское имя персидского происхождения.

Хюмашах-султан 
 Хюмашах-султан (1466 — 1504) — дочь османского султана Баязида II.
 Хюмашах Ханым-султан (1492 — 1551) — внучка османского султана Баязида II.
 Хюмашах Ханым-султан (1540—1592) — единственный ребёнок шехзаде Мехмеда.
 Айше Хюмашах-султан (1541—1594) — единственная дочь Михримах-султан и Рустема-паши.
 Хюмашах-султан — дочь Мурада ΙΙΙ от неизвестной наложницы.
 Хюма Шах-султан (1634—1672) — жена Ибрагима I.
 Хюмашах Хасеки-султан (ум. 1700) — наложница Мустафы II.

Списки имён